Coatesville kan syfta på:

 Coatesville, Indiana
 Coatesville, Pennsylvania